Proveniva dalla famiglia genovese degli Zaccaria. Era figlia di Centurione I Zaccaria, barone di Damala-Veligosti e di Chalandritsa e sorella di Andronico Asen Zaccaria. Sposò nel 1402 Pietro di San Superano, un avventuriero italiano che era principe di Acaia. Alla morte del marito, nel 1402, governò il Principato fino al 1404, quando fu spodestata dal nipote Centurione II Zaccaria.

Note

Bibliografia 

 
 
 
 

Maria